Die Baureihe B bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe B der U-Bahn Berlin
 MVG-Baureihe B der U-Bahn München
 Straßenbahn München Baureihe B
 B-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Typ B der Straßenbahn Timișoara
 Type B des Ultra Low Floor der Straßenbahn Wien
 PH-Baureihe B der luxemburgischen Chemins de fer Prince Henri
 Bayerische B I der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen
 Württembergische B (alt), eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 Württembergische B und B2 der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 PKP-Baureihe B der Polskie Koleje Państwowe
  der Statens Järnvägar
 Russische Baureihe Б (deutsche Schreibung: Baureihe B), eine Dampflokbaureihe der Sowetskije schelesnyje dorogi

Siehe auch:
 Modell B (Begriffsklärung)
 Klasse B (Begriffsklärung)
 Serie B (Begriffsklärung)
 Typ B (Begriffsklärung)